Харпалика (, Harpalyke) може да се отнася за:

 Харпалика, дъщеря на тракийския цар Харпалик
 Харпалика (дъщеря на Климен) от Аркадия, който я изнасилва
 Харпалика (Атина), атинска девица, умира от несподелена любов към Ифис
 Harpalyce (genus), растение от отдел Покритосеменни
 Харпалика (спътник) на Юпитер, наречен на дъщерята на Климен